Geothlypis bairdi, "bairdgulhake", är en fågelart i familjen skogssångare inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som underart till olivkronad gulhake (Geothlypis semiflava ), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN.

Fågeln förekommer från tropiska nordöstra Honduras till Nicaragua, Costa Rica och nordvästra Panama. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Skogssångare
Geothlypis
Fåglar i neotropiska regionen